UVT est un sigle pouvant désigner plusieurs universités :
l'Université virtuelle de Tunis
l'Université de l'Ouest (Timișoara), ou Universitatea de Vest din Timișoara, en Roumanie.
Tilburg University, anciennement connue sous le nom de Universiteit van Tilburg, à Tilbourg aux Pays-Bas.